Ариа́на (Ariana, Ariane), также встречаются вариации  (Arianna), Ариарне (Ariarne), Арьяна (Aryana) — женское имя, нередкое в разных языках, особенно популярно в Португалии.

Этимология и популярность 
Имя Ариана имеет авестийское (из Бактрии) или греческое происхождение.

Согласно «греческой теории», имя Ариана является латинизированной формой древнегреческого имени Ариадна, которое носила прекрасная царевна, дочь критского царя Миноса и Пасифаи. Означает «самая святая».

Согласно «авестийской теории», это имя происходит от названия крупной исторической области Ариана, соответствующей восточной части Иранского плато. Означает «благородная, из хорошей семьи».  происходит от древнеперсидского airiyanem, означающего «[земля] арийцев».

Также существует версия, что имя Ариана происходит из Уэльса, от слова arian — «серебро».

В США в 2021 году имя Ариана занимало 88-е место по популярности среди новорождённых девочек (для сравнения: в 2014 году — 37-е место, в 2000 году — 109-е).

Известные носительницы 
 Ариана Нидерландская (род. 2007) — младшая дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, младшая внучка принцессы Беатрикс.
 Вашингтон, Ариана (род. 1996) — американский спринтер.
 Гранде, Ариана (род. 1993) — американская певица, актриса, сочинительница песен и музыкальный продюсер.
 Дебос, Ариана (род. 1991) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Кукорс, Ариана (род. 1989) — американская пловчиха.
 Лабед, Ариана (род. 1984) — греческая актриса кино и телевидения.
  (род. 1984) — американская писательница, арт-менеджер и филантроп; член Соломоновой династии.
 Миямото, Ариана (род. 1994) — японская модель.
 Мнушкина, Ариана Александровна (род. 1939) — французский театральный режиссёр.
  (род. 1979) — канадская певица и сочинительница песен.
 Ричардс, Ариана (род. 1979) — американская актриса, художница и общественный деятель.
  (род. 1982) —  и модель; член семьи Рокфеллеров.
  (род. 1987) — американская певица, сочинительница песен и бурлеск-артистка.
 Саид, Ариана (род. 1985) — афганская певица, сочинительница песен и телеведущая.
 Энджинир, Ариана (род. 2001) — канадская киноактриса.

Псевдоним
 Ариана (род. 1985; полное имя Ариана Роуз Гринблатт) — американская и российская певица.
 Ариана (род. 1958; наст. имя Барбара Райли) — американская порноактриса.
 Ариана Джолли (род. 1982; наст. имя Лора Дженнифер Дэвид) — американская порноактриса.
 Ариана Мари (род. 1993; наст. имя Хейли Мари Уоменс) — американская порноактриса, вебкам-модель и танцовщица.
 Кэмерон (род. 1987; наст. имя Ариана Николь Эндрю) — американская рестлерша, певица, модель и танцовщица.

Вымышленные персонажи
 Ариана Дамблдор — сестра Альбуса Дамблдора.
 Ариана — главная героиня оперы Поля Дюка «» (1907).
 Ариана Шавасс — главная героиня кинофильма «Любовь после полудня» (1957).

См. также 
 Арьяна
 Ариадна
 Ориана
 Ариан
 Ариане

Примечания 

Женские имена